Lake kan avse:
 Lake – en torskartad fisk som förekommer på norra halvklotet
 Lake (släkt) – en svensk adelssläkt

Geografi
 Lake, Dorset – en ort i Poole, Dorset, England
 Lake, Isle of Wight – en ort och civil parish i Isle of Wight, England
 Lake, North Devon – en ort i Tawstock, North Devon, Devon, England
 Lake, Torridge – en ort i Shebbear, Torridge, Devon, England
 Lake, West Devon – en ort i Sourton, West Devon, Devon, England
 Lake, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

Se även
 Saltlake – en vätska med hög salthalt